Lampen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1938), auteur anglais et quaker
Timo Lampén (1934-1999), joueur finlandais de basket-ball

Voir aussi

Homonymie de patronyme